Het ATP-toernooi van Sydney 2013 (met de officiële naam Apia International) werd gespeeld van 7 tot en met 12 januari 2013. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door de Australiër Bernard Tomic. Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok 78.393 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney